Matthias Laurenz Gräff (alias Matthias Laurenz Gräff Ilpenstein; ) este un pictor academic austriac, istoric privat, politician, activist politic și organizator al platformei nepartizane Dialog în Kamptal din Gars am Kamp.

Biografie 
 

Matthias Laurenz Gräff s-a născut într-o familie austriacă de artiști și politicieni cu propria lor stemă. Este fiul artistului Helmuth Gräff și al profesorului de artă Martina Maria Elisabeth Gräff, fiica arhitectului Richard Gach și nepoata chimistului Richard Henke. În 2013, Gräff a devenit co-fondator și președinte al asociației mondiale Graeff-familie (Familienverband Gräff-Graeff e.V.).

Din 2002 până în 2008 a studiat la Wolfgang Herzig masterclass de pictură la Universitatea de Arte Aplicate din Viena. În 2010 a primit „Adolf Peschek Preis” (Premiul publicului Adolph Peschek) de la Uniunea de Artă Sankt Pölten la Muzeul Orașului. În 2013, cu ocazia sărbătoririi orașului soră Gars am Inn din Germania, a creat pictura oficială a orașului geamăn. În 2014, Gräff a primit de la biroul primarului din Gars am Kamp un contract pentru realizarea a trei tablouri pentru etichetele viței de vie „Garser Wein 2014”. Un om de afaceri local a boicotat publicarea etichetelor despre ilustrarea unei femei pe jumătate goale, iar acest lucru a dus la un mic scandal mediatic în Austria. În 2015 și 2017, Gräff a organizat întâlniri cu artiști Nick Simper și Don Airey, muzicieni ai Deep Purple la Viena. În 2017 a organizat o campanie de caritate în favoarea polineuropatiei la WUK Viena.

Matthias Laurenz Gräff lucrează la picturi contemporane de critică politică și socială din 2015. Acestea sunt publicate de cărți, reviste și bloguri internaționale. Subiectele importante sunt anti fascismul, socialismul, anti naționalismul, pro-european liberalismul și tradiția. Gräff se ocupă de probleme și personalități naționale și globale.

În legătură cu Alegerile pentru Parlamentul European din 2019, Gräff a creat un tablou pro-european în colaborare cu partidul austriac NEOS. 

În 2019, Matthias Laurenz Gräff și Georgia Kazantzidu au creat platforma non-partizană Dialog im Kamptal (Dialog în Kamptal) ca o inițiativă privată pentru comunicare politică și participare în studioul său de artă. Evenimentele au ca scop informarea, schimbul și dialogul pe probleme politice, diplomatice și sociale relevante. 
Erhard Busek, Wolfgang Brandstetter, Karin Kneissl, Hannes Swoboda, Karl von Habsburg, Emil Brix, Wolfgang Petritsch, printre alții, au luat parte la evenimente. 

Erich Maria Remarque-Friedenszentrum (Universitatea din Osnabrück) a scris despre Gräff: El reprezintă în mod constant poziții umaniste, antinaționaliste și pro-europene atât în ​​arta sa, cât și în diverse programe de schimb și discuții organizate de el.

Matthias Laurenz Gräff este activ politic din 2022 ca reprezentant al comunității în Gars am Kamp pentru partidul liberal NEOS 2022. El este, de asemenea, candidat pentru alegerile de stat din Austria Inferioară din 2023, și aici ca candidat pentru regiunea Waldviertel și ca candidat de top pentru districtul Horn.

Note

Legături externe 

 Matthias Laurenz Gräff site-ul web (limba germana, limba engleză, limba greacă)
 Profil la www.basis-wien.at (limba germana)
 Interviu la Poets radio (limba greacă)

Nașteri în 1984
Pictori austrieci